Az alábbi családfa Szerbia középkori uralkodóit tartalmazza 1166-tól 1458-ig.

Uralkodói családfák